Aldo Nicodemi – attore italiano
Giorgio Nicodemi – museologo, numismatico e storico dell'arte italiano
Johan Nicodemi – giocatore di beach soccer francese
Marco Antonio Nicodemi – storico italiano
Rubino Nicodemi – matematico italiano
Walter Nicodemi – ingegnere e docente universitario italiano